Alte Heide bezeichnet:

 ein Stadtviertel von München, Bayern: Alte Heide (München)
 einen Ortsteil der Stadt Unna, Nordrhein-Westfalen: Alte Heide (Unna)
 einen Ortsteil der Stadt Freudenberg (Siegerland): Alte Heide (Freudenberg)
 eine Endstation im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp, siehe Stadtbahn Hannover

Siehe auch:
 U-Bahnhof Alte Heide
 Altheide